Kees van Lienden, voormalig wethouder van Eindhoven
Kees van Lienden, Nederlands sociaaldemocratisch politicus en bestuurder
Sywert van Lienden, oud-voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)